After Many Years é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1908, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Charles Inslee
Florence Lawrence
Harry Solter
Gladys Egan
Linda Arvidson
Edward Dillon
George Gebhardt
Arthur V. Johnson
Herbert Prior
Mack Sennett

Filmes baseados em obras de Alfred Tennyson
Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes de drama da década de 1900
Curtas-metragens em língua inglesa
Filmes baseados em poemas